Wahlkreis 105 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 105
 Landtagswahlkreis 105